Понта-ду-Сол:

 Понта-ду-Сол — поселок на юго-западе острова Мадейры, в Автономном регионе Мадейры (Португалия).
 Понта-ду-Сол — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Мадейра.